Флама́ндский язы́к () — многозначное понятие, «фламандский язык» (в текстах может встречаться сокращение — флам.) может иметь следующие значения:
 узкое, иначе определяемое как западнофламандский (региональный) язык: собирательное название западнофламандских диалектов; 
 широкое (см. Нидерландский язык в Бельгии): любая разновидность нидерландского языка, которой могут пользоваться фламандцы — от диалектов до стандартного варианта, включая и промежуточные формы. Использование выражения фламандский язык в этом значении неверно и является следствием либо неосведомлённости, либо определённой политической позиции говорящего. Литературным и официальным языком у фламандцев является нидерландский язык, что отражено в законодательстве, названии соответствующих школьных предметов и существовании Нидерландского языкового союза. Соответственно, диалекты фламандцев относятся к нидерландским диалектам. См. Нидерландский язык в Бельгии и Бельгийский нидерландский язык.
 собирательное название восточно- и западнофламандского диалектов нидерландского языка. См. Фламандские диалекты.